

Населені пункти та їхні частини
 Нова Домброва — село в гміні Леонцин Новодворського повіту Мазовецького воєводства
 Нова Домброва — село в гміні Потенґово Слупського повіту Поморського воєводства
 Нова Домброва — село в гміні Вольштин Вольштинського повіту Великопольського воєводства
 Нова Домброва — село в гміні Стара Домброва Старгардського повіту Західнопоморського воєводства
 Нова Домброва — частина села Пенчнев у гміні Пенчнев Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Нова Домброва — осада в гміні Квільч Мендзиходського повіту Великопольського воєводства

Примітки